Oleg Alekseïevitch Protopopov (en ), né le  à Oulianovsk, est un patineur artistique soviétique qui concourait en couple avec Ludmila Belousova.

Ils ont gagné deux titres olympiques et ont été plusieurs fois champions d'Europe et du monde. En , pendant une tournée en Europe, ils ont fait défection et demandé l'asile politique à la Suisse, où ils vivent toujours.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès 
avec Margarita Bogoyavlenskaya (1952-1954)
avec Ludmila Belousova (1954-1972)

Notes et références

Liens externes 

 

Patineur artistique russe
Patineur artistique soviétique
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1968
Champion du monde de patinage artistique
Champion olympique russe
Champion olympique soviétique
Champion olympique de patinage artistique
Naissance à Oulianovsk
Naissance en juin 1932
Transfuge soviétique
Récipiendaire de l'ordre du Drapeau rouge du Travail
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1960
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1964